Gymnura är ett släkte av rockor. Gymnura ingår i familjen Gymnuridae.

Gymnura är enda släktet i familjen Gymnuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Gymnura